Sturtevant puede hacer referencia a:

 Alfred Sturtevant, genetista estadounidense;
 Edgar Howard Sturtevant, lingüista estadounidense.
 Edward Lewis Sturtevant, médico estadounidense; o
 Sturtevant (Wisconsin), villa.